Kanehl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hubert Kanehl († 1989), deutscher Apotheker
 Oskar Kanehl (1888–1929), deutscher expressionistischer und kommunistischer Dichter, Schriftsteller und Herausgeber